Rūta Paškauskienė (* 29. März 1977 in Kaunas, Litauische SSR, UdSSR als Rūta Garkauskaitė) ist eine litauische Tischtennisspielerin. Sie ist mehrfache Europameisterin und nahm dreimal an Olympischen Spielen teil.

Erfolge 
Paškauskienės Eltern waren Tischtennistrainer. Bei den nationalen Meisterschaften von Litauen gewann sie zwölf Mal den Titel im Einzel, erstmals als 14-Jährige, sowie 17 Mal im Doppel und Mixed. 1993 wurde sie für die Jugend-Europameisterschaft nominiert. Seit 1993 nahm sie an dreizehn Weltmeisterschaften teil. Dabei kam sie nie in die Nähe von Medaillenrängen. Beim europäischen Ranglistenturnier TOP12 wurde sie 2010 Fünfte.

Am erfolgreichsten war sie bei Europameisterschaften, wo sie bisher insgesamt sechs Mal einen Titel gewann, nämlich 2008 im Einzel, 2010 im Doppel mit Oksana Fadejewa (Russland) sowie 2000, 2005, 2007 und 2009 im Mixed mit Aleksandar Karakašević (Serbien). Das Halbfinale erreichte sie 1994, 1996, 2002 und 2009 im Doppel sowie 2009 und 2010 im Einzel. 2002 verlor sie das Endspiel im Mixed gegen Lucjan Błaszczyk/Ni Xialian (Polen/Luxemburg).

Dreimal vertrat Paškauskienė ihr Land dreimal bei den Olympischen Spielen, nämlich 1996, 2000 und 2008. Dabei kam sie 2000 im Doppelwettbewerb in die Runde der letzten 16.

Aktivitäten in Deutschland 
1997 wechselte Paškauskienė vom litauischen Verein Kaunas nach Deutschland zunächst zum TTC Assenheim in die Bundesliga und ein Jahr später zum 3B Berlin, wo sie bis 2004 blieb. Danach ging sie wegen einer Liaison mit Damien Éloi nach Frankreich.

Privat 
Rūta Paškauskienė ist eine Nichte der ehemaligen sowjetischen Nationalspielerin Asta Giedraitytė-Stankienė. An der Universität Kaunas studierte sie Sport auf Lehramt und schloss dieses als Beste ihres Jahrgangs mit dem Diplom ab. 1998 heiratete sie Gedes Buda und hieß dann Rūta Būdienė. Später trat sie unter dem Namen Rūta Paškauskienė an.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Dietmar Wenck: Ruta Budiene – die Nummer eins bei 3B, Berliner Morgenpost, 2. Oktober 2003 Online (abgerufen am 29. Juni 2011)
 Jörg Petrasch: Die Grenzgängerin Zwischen Litauen und Berlin: Ruta Budiene, Tischtennisprofi, Der Tagesspiegel, 23. November 2003 Online (abgerufen am 29. Juni 2011)

Weblinks 
 Bild von Rūta Paškauskienė (abgerufen am 29. Juni 2011)
  (abgerufen am 5. August 2011)

Einzelnachweise 

Olympiateilnehmer (Litauen)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Tischtennisspieler (ttc berlin eastside)
Tischtennisspieler (Litauen)
Sportler (Kaunas)
Litauer
Frau
Geboren 1977